Mostyn est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme

Edward Lloyd-Mostyn (2e baron Mostyn) (1795-1884), pair britannique et membre du parlement

Matt Mostyn (né en 1974), joueur irlando-australien de rugby
 (né en 1957), juge britannique
 (1895-1917), baron anglais
Roger Mostyn (3e baronnet) (1673-1739), homme politique conservateur gallois
 (c. 1713-1757), officier de la Royal Navy

Titre de noblesse
Gareth Williams (baron Williams de Mostyn) (1941-2003), homme politique travailliste britannique

Prénom
 (1925-2002), chef syndical britannique
 (1914-1963), nageur de compétition britannique
 (1908-1980), juge australien dans le Queensland
 (1896-1984), baryton gallois

Toponyme

Mostyn, village du Flintshire
, mine de charbon du Flintshire

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme